Terror Squad:
 Terror Squad (группа) — американская хип-хоп группа
 Terror Squad Entertainment — хип-хоп и R&B-лейбл
 Terror Squad (альбом Artillery) — второй студийный альбом датской трэш-метал группы Artillery
 Terror Squad (фильм) — фильм 1987 года